Octopussy puede referirse a:

Octopussy, película de la saga de James Bond.
Octopussy, libro de relatos de Ian Fleming.